Малгрю — прізвище.

Відомі носії 
 Джеймі Малгрю (нар. 1986) — північноірландський футболіст.
 Кейт Малгрю (нар. 1955) — американська акторка.
 Чарлі Малгрю (нар. 1986) — шотландський футболіст.